Cinema:
 Tiempo de morir (pel·lícula de 1966), pel·lícula mexicana dirigida per Arturo Ripstein i protagonitzada per Marga López i Jorge Martínez de Hoyos
 Tiempo de morir (pel·lícula de 1985), pel·lícula colombiana dirigida per Jorge Alí Triana i protagonitzada per Gustavo Angarita i María Eugenia Dávila